Los Padrinos Mágicos se estrenó originalmente como una serie cortos de Oh Yeah! Cartoons que se estrenaron en Estados Unidos el 4 de septiembre de 1998 con el episodio "The Fairly OddParents!", con la primera aparición de Timmy Turner, Cosmo, Wanda, y Vicky. La temporada de los cortos terminó el 23 de marzo de 2001 con el corto "Súper Humor", una semana antes de que la serie de Los padrinos mágicos comenzara oficialmente, cabe mencionar que en el doblaje al español de estos cortos, la serie llevaba el nombre de "Las Hadas Madrinas" en ese entonces, ya que los cortos de Oh Yeah! Cartoons se habrán doblado en Venezuela, cuando la serie original se dobla en Miami.

Los Padrinos Mágicos de Oh Yeah! Cartoons salieron al aire con diez cortometrajes en total desde 1998 hasta el año 2001. Cada uno de ellos ha sido publicado en DVD.

Cortos 
 Todo los cortos fueron dirigidos por Butch Hartman.
 Esta es la única temporada que usa más de un estilo de animación tradicional.
 Timmy Turner, Cosmo, y Wanda están presentes en todos los episodios.
 Sr. Turner y Vicky están ausentes en tres episodios.
 Sra. Turner esta ausente en dos episodios.
 Timmy Turner es la voz de Mary Kay Bergman.
 Las cabezas de los papás de Timmy no se revelan hasta la primera temporada que si se revelan sus cabezas.

Otros Cortos 
Nickelodeon mostraron los primeros tres webisodios de "Crimson Chin" compilado con todos cortos de Oh Yeah! Cartoons a excepción de "¿Dónde está la varita?". Sin embargo, se estrenó el especial de televisión llamado "The Big Superhero Wish".

Lanzamientos en DVD 
 "The Fairly OddParents!" y "Where's the Wand?" en School's Out: The Musical DVD.
 "Too Many Timmys!", "The Fairy Flu," y "The Temp" en The Jimmy Timmy Power Hour 2: When Nerds Collide DVD.
 "Party of Three" y "The Zappys" en The Jimmy Timmy Power Hour 3: The Jerkinators DVD.

Véase también 
 Los Padrinos mágicos (temporada 8)
 Anexo: Episodios de Los padrinos mágicos
 Oh Yeah! Cartoons

Referencias 

Temporadas de series de Nickelodeon
Episodios de Los padrinos mágicos
Los Padrinos Mágicos (temporada 0): Cortos de Oh Yeah! Cartoons
Anexos:Los padrinos mágicos